Чжуан Цзяжун і Ольга Говорцова були чинними чемпіонками,, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Даніела Гантухова і Агнешка Радванська.

Квета Пешке і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Хісела Дулко і Флавія Пеннетта з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ка Плішкова Кр Плішкова
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6'''
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= М Кондратьєва Ш Сунь
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

парний розряд